
Сентро (Centro) — с итальянского, португальского, испанского и галисийского языков переводится как центр или даунтаун. Как правило, относится к центральным районам городов, но может иметь и другие значения.

Топонимы 
Бразилия
  — район Рио-де-Жанейро.
  — район Санта-Марии.
Испания
 Сентро — район Мадрида.
  — район Малаги.
Прочие страны
 Сентро — муниципалитет в Мексике.
 Сентро — район Монтевидео (Уругвай).

Составные топонимы 
 Ла-Манча-дель-Хукар-Сентро — район в Испании.
  — район Гаваны (Куба).
 Сентро-Сур — провинция в Экваториальной Гвинее.
 Эль-Сентро — город в Калифорнии (США).

Прочее 
  — торговый центр в Оберхаузене (Германия).
 Palm Centro — смартфон от компании Palm.
Бразильские футбольные клубы
 Сентро Эспортиво Нова Эсперанса
 Сентро Спортиво Алагоано

См. также 
 Центральный район
 Центр
 Сентр
 Сентер
 Сентре